De naam Jose is gebruikt voor 4 tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan.

Atlantische Oceaan:
Tropische storm Jose (1981)
Orkaan Jose (1999)
Tropische storm Jose (2005)
Tropische storm Jose (2011)